Петар II Арагонски (јул 1178 – 12. септембар 1213) је био краљ Арагона (као Педро II) и гроф Барселоне (као Пере I) од 1196. до 1213. године.

Биографија 
Петар II је био син Алфонса II Арагонског и Санче од Кастиље. Рођен је у Уески 1178. године. Свога оца је на престолу наследио 1196. године. Године 1205. полаже папи Иноћентију III вазалну заклетву и обавезује се да брани католичку веру. Папа га за узврат крунише за краља Арагона. Петар је био први арагонски краљ крунисан од стране папе. Године 1212. учествовао је у бици код Лас Навас де Толоса која је означила прекретницу у арапској доминацији на Иберијском полуострву. 

Године 1209. папа Иноћентије покреће крсташки рат против Катара. Петар по повратку из Лас Наваса сазнаје да је Симон од Монфора, вођа крсташа, освојио Тулуз, територију Ремона VI од Тулуза, Петровог вазала и рођака. Петар притиче у помоћ Ремону и опседа Симона у Миреу (септембар 1213). Битка је вођена 12. септембра 1213. године. Крсташи су разбили Петрову војску. Сам Петар убијен је приликом борбе. Након његове смрти арагонске снаге напуштају бојно поље. Наследила га је супруга Марија од Монпељеа као регент малолетном сину Ђауму I од Арагона.

Породично стабло

Види још 
 Владари Арагона

Литература 
 

Рођени 1178.
Умрли 1213.
Владари Арагона
Грофови Барселоне
Крсташи
Катарски крсташки рат